Harald V de Noruega (Asker, 21 de febrero de 1937) es el actual rey de Noruega, desde su ascenso al trono, tras la muerte de su padre, Olaf V, en 1991. Fue también el último jefe de la Iglesia de Noruega, cargo que ostentó hasta 2012.  

Nació en Asker, Noruega, siendo el tercer hijo de los difuntos Olaf V de Noruega y Marta de Suecia. Por línea paterna es descendiente de Maud de Gales, hija de Eduardo VII del Reino Unido y de Alejandra de Dinamarca, y por línea materna es bisnieto de Óscar II, quien fue rey de Noruega entre 1872 y 1905 y de Suecia hasta 1907.

Biografía

Nacimiento 
Harald nació en la residencia del príncipe heredero de Skaugum, en Asker, cerca de Oslo, el 21 de febrero de 1937. Fue el primer príncipe que nació en Noruega desde hacía 567 años (desde Olaf IV en 1370). Como descendiente de Maud, la hija de Eduardo VII del Reino Unido (era su abuela paterna), también está en la lista de sucesión de dicha corona. Cuando nació, ya tenía dos hermanas mayores que él: la princesa Ragnhild (1930-2012) y la princesa Astrid (1932).

Infancia y educación 
Durante la Segunda Guerra Mundial se produjo la invasión alemana de Noruega en 1940. Por ello, su padre, que por aquel entonces era el príncipe heredero, y su abuelo, el rey Haakon VII, se establecieron en Londres, junto con el Gobierno noruego en el exilio. Él, su madre y hermanas se trasladaron a Pool Hill, un pequeño pueblo de Maryland, en Estados Unidos. Allí cursó los estudios primarios e inició sus lecciones de inglés.  Una vez finalizada la guerra, la familia real noruega regresó a su patria y Harald ingresó en el Colegio Catedral de Oslo, especializándose en la rama científica en 1955. Además, perfeccionó el inglés, el francés y el alemán. Anteriormente, en 1954, había fallecido su madre, la princesa heredera Marta.

Príncipe heredero 
El 21 de septiembre de 1957, murió su abuelo, el rey Haakon VII. Su padre fue proclamado rey de Noruega, ya que la coronación fue abolida en 1908, y Harald fue proclamado príncipe heredero. Seis días después de su proclamación, asistió a su primera reunión del Consejo de Estado noruego.

Tras acabar sus estudios secundarios, ingresó en la Escuela de Candidatos a Oficiales de Caballería, y más tarde ingresó en la Academia Militar, graduándose en 1959. Obtuvo el rango de general del Ejército y de la Fuerza Aérea y el de almirante de la Armada.

Noviazgo y compromiso 
Por esta época conoció a Sonja Haraldsen, una burguesa. Por su carácter plebeyo, no contaba con la aprobación para un compromiso matrimonial. Así pues, para alejar a Harald de su novia, se decidió enviarlo al Balliol College de Oxford, donde estudió Ciencias Económicas, Ciencias Políticas e Historia durante dos años, entre 1960 y 1962. Igualmente, Sonia también fue enviada a estudiar a Suiza. En el país alpino enfermó y Harald regresó a buscarla para volver a Noruega. Harald decidió abandonar sus estudios y trabajar en la Compañía Naviera Ártica Nacional y en la Comisión Forestal.

Harald anunció su deseo de renunciar a sus derechos al trono si no podía casarse con Sonia.

Matrimonio y descendencia

Boda 
Por fin, tras casi una década de lucha, fue autorizado por el rey Olaf y por el Parlamento noruego para celebrar su boda, que tuvo lugar el 20 de agosto de 1968, en la Catedral del Salvador de Oslo.

Hijos 
 Marta Luisa de Noruega, nacida el 22 de septiembre de 1971 en Oslo. Casada con Ari Mikael Behn desde 2002 hasta 2016
 Haakon Magnus de Noruega, príncipe heredero nacido el 20 de julio de 1973 en Oslo. Casado con Mette-Marit Tjessem Høiby desde el 2001

Nietos 
 Maud Angélica, nacida el 29 de abril de 2003
 Ingrid Alexandra, nacida el 21 de enero de 2004
 Leah Isadora, nacida el 8 de abril de 2005
 Sverre Magnus, nacido el 3 de diciembre de 2005
 Emma Tallulah, nacida el 29 de septiembre de 2008

Reinado 

El rey Olaf V falleció el  a la edad de 87 años. El príncipe heredero Harald, a los 54 años, sucedió a su padre y se convirtió en el nuevo rey de Noruega, bajo el nombre de Harald V. Recibió la bendición real el , junto a la reina Sonia, en la catedral de Nidaros. Esta ceremonia fue introducida al comienzo del reinado de Olaf V, en sustitución de la coronación.

El liderazgo del rey Harald durante las crisis nacionales noruegas, como la tormenta del día de Año Nuevo (1992), la atentados de Noruega del 2011, el deslizamiento de tierra de Gjerdrum de 2020 y, en particular, la pandemia de COVID-19 (enero de 2020 a marzo de 2022), que ha dañado aún más la economía y recibió elogios tanto nacionales como internacionales.

El 16 de septiembre del 2012 falleció la hermana mayor de Harald V, Ragnhild de Noruega. 

En el 2015, se convirtió en el primer monarca reinante del mundo en visitar la Antártida, específicamente la dependencia noruega de la Tierra de la Reina Maud. En el 2016, el rey Harald V compitió con un equipo en el Campeonato Mundial de vela en el Lago Ontario, Toronto. El rey quedó segundo en la categoría de flota clásica. El National Post de Canadá lo apodó "Sailor-King" mientras dormía a bordo de su yate Sira.

En el 2016, Harald, en un discurso que marcó los 25 años en el trono, buscó unificar a los noruegos provenientes de Afganistán y Pakistán, así como a "chicas que aman a las niñas, niños que aman a los niños y niñas y niños que se aman".

Desde principios del siglo XXI, el rey Harald no ha podido desempeñar sus funciones como soberano debido a problemas de salud en algunas ocasiones: desde diciembre del 2003 hasta mediados de abril de 2004 debido a un cáncer de vejiga urinaria, desde abril hasta principios de junio de 2005 debido a una estenosis aórtica; en 2020 estuvo en el hospital para una cirugía cardíaca (reemplazo de una válvula cardíaca) y en diciembre del 2022, por una infección. El príncipe heredero Haakon se desempeñó como regente del país en estas ocasiones, incluido el discurso del rey en la apertura estatal del Parlamento en 2020.

Cuando el rey y la reina cumplieron 80 años en 2017, el monarca decidió abrir al público los antiguos establos reales como regalo para su esposa. El nuevo lugar se llamó The Queen Sonja Art Stable y es la primera institución propiedad de la familia real que está permanentemente abierta al público. El rey Harald fue nombrado Hombre del Año por el periódico VG en el 2017.

El 17 de enero de 2021, el rey Harald celebró los 30 años en el trono de Noruega. El 11 de septiembre del 2022, el rey Harald visitó Dinamarca para celebrar el Jubileo de Oro de la reina Margarita II de Dinamarca.

Como sus antecesores, entrega anualmente el Premio Nobel de la Paz y, desde su creación en 2003, el Premio Abel, otorgado a un matemático.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas noruegas 
  Gran maestre de la Orden de San Olaf.
  Gran maestre de la Real Orden del Mérito de Noruega.
  Gran maestre de la Real Orden Familiar del Rey Harald V.

Distinciones honoríficas españolas 
  Caballero gran cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (12/04/1982).
  Caballero de la Insigne Orden del Toisón de Oro (21/04/1995).
  Caballero del collar de la Real y Distinguida Orden de Carlos III (30/06/2006).

Otras distinciones 
 Caballero de la Orden del Elefante (1958)
 Caballero de la Orden de la Jarretera (2001)
 Collar de la Orden al Mérito de Chile (2019)

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real de Noruega

 Página oficial de la Casa Real de Noruega, en alemán
 Página oficial de la Casa Real de Noruega, en inglés
 Biografía por CIDOB (en español)

Monarcas reinantes
Reyes de Noruega del siglo XX
Reyes de Noruega del siglo XXI
Reyes de Noruega de la casa de Glücksburg
Familia Real Noruega
Grandes maestres de la Orden de San Olaf
Grandes cruces de la Legión de Honor
Grandes cruces de la Orden de la Doble Cruz Blanca
Grandes collares de la Orden de Santiago de la Espada
Grandes collares de la Orden del Infante Don Enrique
Grandes comandantes de la Orden de Dannebrog
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo

Caballeros grandes cruces de la Orden de Avis

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Miembros de la Orden de la Jarretera
Orden al Mérito de la República Italiana
Orden de Buena Esperanza
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Luteranos de Noruega
Regatistas de Noruega
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964
Regatistas en los Juegos Olímpicos de México 1968
Regatistas en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972
Alumnado del Balliol College (Oxford)
Alumnado de la Universidad de Oslo